Nepp bedeutet:
 Fordern oder Kassieren überhöhter Preise für geringwertige Ware oder Leistung (Wucher), Benachteiligung; vergleiche dagegen Bauernfängerei

Nepp ist der Familienname folgender Personen:
 Dominik Nepp (* 1982), österreichischer Politiker 
 Manfred Nepp (* 1941), deutscher Radrennfahrer
 Uwe Nepp (* 1966), deutscher Radrennfahrer.

Siehe auch: